FST steht für:

 den Faces-Symbol-Test, neuropsychologischer Screening-Test zum Nachweis kognitiver Störungen bei Multipler Sklerose
 den Flughafen Fort Stockton in Texas nach dem IATA-Flughafencode
 Bahnhof Staffel (DS100-Code)
 den Fremde-Situations-Test
 Future Soviet Tank, siehe XM291 Advanced Tank Cannon #Entwicklungsgeschichte
 Furka-Scheiteltunnel, Schweizer Eisenbahntunnel

FST